Un signet est un morceau de papier ou de tissu qui permet de marquer une page d'un livre (marque-page), c'est-à-dire d'être capable de distinguer cette page des autres pour y retrouver ultérieurement, sans pour autant détériorer le livre (par de l'encre, une déchirure ou un pli).

Le mot signet peut aussi signifier :

 en sigillographie, le signet est un sceau monoface ;
 en navigation web, un signet est un lien qui permet d'accéder facilement à une page web fréquemment visitée.

Voir aussi

Article connexe 
 Signet Society, une organisation étudiante de l'Université Harvard